Georgie-Boy est une marque de camping-cars aux États-Unis.
Georgie-Boy est le nom d'un camarade "droogie" d'Alex dans Orange mécanique.
Boy George est un chanteur britannique.

Homonymie